В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2012 смогут принять участие 330 спортсменов, которые будут соревноваться за 16 комплектов наград в гребле по гладкой воду и гребному слалому.

Гребной слалом

Квалификационные соревнования

Правила квалификации и квоты 

В гребном слаломе каждая страна может быть представлена не более одним экипажем в каждой дисциплине, только в соревновании каноэ-двоек может быть представлена двумя в случае, если квалифицируется во всех мужских соревнованиях. Места распределены между лучшими странами на чемпионате мира 2011 и на последующих континентальных первенствах, а также будут отданы принимающей стране (Великобритания) по следующей схеме:

 В мужских каноэ-двойках должны участвовать представители четырёх континентов. Если по результатам чемпионата мира 2011 будет квалифицировано меньше четырёх континентов, то лучшие неквалифицированные континенты смогут получить квоты на своих чемпионатах.

Распределение стран 

* квалифицировалась через чемпионат мира

Гладкая вода

Квалификационные соревнования

Правила квалификации иквоты 

В гребле на байдарках и каноэ по гладкой воде каждая страна может быть представлена одним экипажем в каждой дисциплине. Места распределены между лучшими странами на чемпионате мира 2011 и на последующих континентальных первенствах, а также будут отданы принимающей стране (Великобритания) по следующей схеме:
 Мужчины

 Женщины

 В байдарках-двойках должны участвовать представители четырёх континентов. Если по результатам чемпионата мира 2011 будет квалифицировано меньше четырёх континентов, то лучшие неквалифицированные континенты смогут получить квоты на своих чемпионатах.
 В байдарках-четвёрках должны участвовать представители трёх континентов. Если по результатам чемпионата мира 2011 будет квалифицировано меньше трёх континентов, то лучшие неквалифицированные континенты смогут получить квоты на чемпионате мира.

Также два места будут отданы в гребном слаломе или гребле по гладкой воде неквалифицированным странам по решению Трёхсторонней комиссии (МОК, АНОК, ICF).

Распределение стран 

 Мужчины

 Женщины

Квалифицированные страны

Ссылки 
 Квалификация в гребном слаломе 
 Квалификация в гребле по гладкой воде 

Квалификация на летние Олимпийские игры 2012